Нижняя Охтома:

 Нижняя Охтома — река в России, протекает в Архангельской области.
 Нижняя Охтома — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Нижняя Охтома — река в России, протекает в Республике Карелия.